Perro puede referirse a:

 intrusión, concepto jurídico respecto de la invasión en la esfera de la privacidad.
 Intrusión, concepto fonológico correspondiente a la introducción de sonidos nuevos.
 Intrusión, fenómeno geológico.

Enlaces externos